Niemcy:
 Sessenhausen – dzielnica gminy Asbach w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Neuwied
 Sessenhausen – gmina w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Westerwald